Asiatiska U19-mästerskapet i fotboll 2012 var 2012 års asiatiska U19-mästerskap i fotboll och spelades i Förenade Arabemiraten mellan den 3 och 17 november 2012. Mästerskapet fungerade även som ett kvalspel till U20-världsmästerskapet i fotboll 2013 då de fyra främsta kvalificerade sig för den turneringen. Turneringen vanns av Sydkorea som besegrade Irak i finalen. Dessa två länder kvalificerade sig tillsammans med Uzbekistan och Australien till världsmästerskapet 2013.

Kvalspel

Ett kvalspel spelades för att avgöra vilka sexton lag som skulle kvalificera sig för mästerskapet. Kvalspelet bestod av sju grupper där de två främsta i varje grupp gick vidare till mästerskapet. Utöver detta gick även den bästa trean i den västra respektive östra zonen vidare.

Gruppspel
Lag 1–2: Vidare till kvartsfinal.

Slutspel
Lagen som gick vidare till semifinal kvalificerade sig även för U20-världsmästerskapet i fotboll 2013.

Se även
U20-världsmästerskapet i fotboll 2013

Asiatiska U19-mästerskapet i fotboll
Fotboll i Förenade arabemiraten
Fotbollsåret 2012
2012 i Förenade arabemiraten